«Перси Джексон и Море чудовищ»:
 Перси Джексон и Море чудовищ — роман Рика Риордана.
 Перси Джексон и Море чудовищ — фильм режиссёра Тора Фройденталя по роману Рика Риордана.